Le terme prise de Fès peut désigner :
 la prise de Fès de 980 ;
 la prise de Fès de 1411 ;
 la prise de Fès de 1554 ;
 la prise de Fès de 1576.

Histoire du Maroc